Gühlk ist der Familienname folgender Personen:

 Gerda Gühlk (1920–2003), deutsche Politikerin (SPD), MdHB
 Otto Gühlk (1892–1978), deutscher Architekt